Multifunktion steht für:

mehrere Aufgaben, die ein Objekt gleichzeitig erfüllt, siehe Funktion (Objekt)
eine mehrwertige mathematische Funktion, siehe Korrespondenz (Mathematik)